Мербург () — руины замка в Германии, в земле Саар, неподалёку от поселения Киррберг. Замок был построен в XI веке, и является одним из самых старейших и маленьких замков Саарланда.

История 
Мербург был возведён в период с 1024 по 1080 года представителем Салической династии на холме Малафельзен возле деревушки Киррберг.

В 1172 году проходит первое посвящение в министериалы и рыцаря замка Мербург.

Руины замка были обнаружены в ходе археологических исследований в период между 1975 и 1980 годами.

Ссылки 
 Замок Мербург на сайте города Хомбург
 Художественная реконструкция замка Вольфгангом Брауном

Замки Саара
Здания и сооружения, заложенные в 1024 году
Здания и сооружения, построенные в 1080 году